De periode 1611 t/m 1620 bevat 25 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
6 totale
8 ringvormige
1 hybride
10 gedeeltelijke

Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Legenda

Zie ook 
 Lijst van zonsverduisteringen

Lijsten van zonsverduisteringen